Jackrabbit (von engl. to jackrabbit „losrasen“ oder engl. Jackrabbit „Hase“) steht für: 

 Apache Jackrabbit, ein freies Content-Repository
 Jazz Jackrabbit, eine Serie von Jump-’n’-Run-Computerspielen
 Herman „Jackrabbit“ Smith-Johannsen, ein norwegisch-kanadischer Skilangläufer und Supercentenarian.